San Diego steht für:
 San Diego, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Diego (Texas), Ort hauptsächlich im Duval County (Texas) gelegen, Vereinigten Staaten
 San Diego (Costa Rica), Distrikt, Kanton La Unión, Provinz Cartago in Costa Rica
 San Diego (Zacapa), Ort und ein Municipio im Departamento Zacapa, Guatemala
 San Diego (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Cesar, Kolumbien
 San Diego (Venezuela), Stadt in Venezuela und Hauptstadt des Municipio (Bezirk) San Diego (Municipio, Venezuela)
 San Diego County, Bezirk im südwestlichen Kalifornien an der Grenze zu Mexiko

 San Diego (Vulkan), Vulkan im Departamento Santa Ana, El Salvador
 San Diego River, Fluss im San Diego County
 Isla San Diego, mexikanische Insel im Golf von Kalifornien
 Cap San Diego (Kap), Kap auf der unbewohnten Insel Isla de los Estados in Feuerland
 Cap San Diego, nach diesem Kap benanntes Schiff

San Diego steht außerdem für:
 (3043) San Diego, Asteroid
 San Diego (Schiff), gesunkene Handelsgaleone

 San Diego de Alcalá, spanischer Heiliger

 San Diego, Name für einen AMD-Prozessorkern, siehe AMD Athlon 64

San Diego ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Capiral San Diego (1935–2015), philippinischer Geistlicher, Bischof von Pasig